NGC 7263-1
NGC 7263-2